Аджибегово () е село в централната част на Северна Македония, община Джумайлия (Лозово).

География 
Селото е разположено в областта Овче поле, на около 7 километра източно от общинския център Джумайлия (Лозово).

История 
През XIX век Аджибегово е изцяло турско село в Щипска кааза, нахия Овче поле на Османската империя. Според статистиката на Васил Кънчов („Македония. Етнография и статистика“) от 1900 година Хаджи Бекли има 260 жители, всички турци.

След Междусъюзническата война в 1913 година селото попада в Сърбия.

Според Димитър Гаджанов в 1916 година в Аджи Бегово живеят 162 турци.

На етническата си карта от 1927 година Леонард Шулце Йена показва Хаджибегово (Hadžibegovo) като турско село.

Бележки 

Села в община Джумайлия